Saint-Roch () steht für folgende Orte:
 Saint-Roch, Gemeinde im französischen Département Indre-et-Loire
 Saint-Roch (Ferrières), Ortschaft in der belgischen Gemeinde Ferrières (Belgien)

Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec:
 Saint-Roch-de-l’Achigan
 Saint-Roch-de-Mékinac
 Saint-Roch-de-Richelieu
 Saint-Roch-des-Aulnaies
 Saint-Roch-Ouest

St-Roch oder St. Roch steht für:
 St-Roch, ein Kirchengebäude in Paris
 St. Roch (Schiff), ein kanadisches Museumsschiff
 St. Roch (Comics), eine fiktive Stadt im DC-Universum